People's Party kan verwijzen naar een van de volgende politieke partijen:

 All People's Congress - Sierra Leone
 All people's party - Namibië
 All Nigeria People's Party
 Convention People's Party - Ghana
 Democratic People's Party (Nigeria) - Nigeria
 People's Action Party (Niue) - Niue
 People's Action Party (Papoea-Nieuw-Guinea) - Papoea-Nieuw-Guinea
 People's Action Party (Salomonseilanden) - Salomonseilanden
 People's Action Party (Singapore) - Singapore
 People's Action Party (Vietnam) - Vietnam
 People's Democratic Party (Nigeria) - Nigeria
 Botswana People's Party - Botswana
 People's Party (Liberia) - Liberia
 United People's Party - Sint Maarten, Nederlandse Antillen